Егін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Крістііна Егін (ест. Kristiina Ehin; *18 липня 1977(19770718), Рапла) — естонська поетеса та перекладачка.
 Андрес Егін (ест. Andres Ehin; *13 березня 1940(19400313), Таллінн — †10 грудня 2011) — естонський поет, письменник, літературний перекладач.